Bosznia-Hercegovina
Radići falu Goražde községben, Boszniai Drina-menti kantonban

 Horvátország
Radići falu Malinska-Dubašnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Radići falu Sveti Lovreč községben, Isztria megyében